Feres, na mitologia grega, foi o fundador de uma cidade da Tessália, chamada Feras em sua honra. Feres era filho do rei Creteu, e fugiu de Iolco quando seu meio-irmão Pélias tomou o trono. Admeto, filho de Feres, foi casado com Alcestes.

Feres foi casado com Periclímene, filha de Mínias. O argonauta Astério, de Pelene, é filho da sua filha Antígona.

Árvore genealógica baseada em Pseudo-Apolodoro. Falta incluir esposa e filhos:

|}

Reis de Feras